Il termine San Agustin o San Agustín (nome in spagnolo di Sant'Agostino) può riferirsi a:

 San Agustín, comune della Colombia nel Dipartimento di Huila
 San Agustín, comune di El Salvador nel Dipartimento di Usulután
 San Agustin, municipalità delle Filippine nella Provincia di Isabela
 San Agustin, municipalità delle Filippine nella Provincia di Romblon
 San Agustin, municipalità delle Filippine nella Provincia di Surigao del Sur
 San Agustín, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Copán
 San Agustín, comune della Spagna nella Provincia di Teruel
 San Agustín, capoluogo della Provincia di Enrique Baldivieso in Bolivia. 
 San Agustín, comune dell'Argentina, nella provincia di Córdoba, capoluogo del dipartimento di Calamuchita 
 St. Augustine (San Agustín in spagnolo), comune degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di St. Johns nello Stato della Florida. 
 San Agustín Acasaguastlán – comune del Guatemala nel Dipartimento di El Progreso
 San Agustín del Guadalix, comune della Spagna nella Comunità Autonoma di Madrid
 San Agustín del Pozo, comune della Spagna nella Provincia di Zamora
 Parco Archeologico San Agustín, Patrimonio dell'umanità dell UNESCO sito in Colombia